Chandur (Amravati), plaats in de Indiase deelstaat Maharashtra
Chandur (Nalgonda), plaats in de Indiase deelstaat Telangana